Cal Cardenal és una masia situada al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca catalana de la Noguera, a 380 metres d'altitud.

Referències 

Masies de la Noguera
Edificis d'Artesa de Segre